Цеппели́н:

 Люди
 Цеппелин, Фердинанд фон — немецкий граф, пионер дирижаблей жёсткой системы.

 Техника
 Цеппелин — тип жёстких дирижаблей немецкой фирмы «Люфтшиффбау Цеппелин ГмбХ».
 Граф Цеппелин — дирижабль «Граф Цеппелин» (LZ 127) типа «Цеппелин».
 Граф Цеппелин — дирижабль «Граф Цеппелин-II» (LZ 130) типа «Цеппелин».

 Граф Цеппелин — немецкий авианосец времён Второй мировой войны.
 Авианосцы типа «Граф Цеппелин» — тип авианосцев, планировавшийся к принятию на вооружение Кригсмарине в годы Второй мировой войны.

 Группы
 «Led Zeppelin» — рок-группа 1960-х — 1970-х гг.
 «Граф ЦеппелинЪ» — российская рок-группа.

 Другое
 Цеппелин — немецкая разведывательная операция во Второй мировой войне.
 Цеппелины — блюдо национальной литовской кухни. Представляет собой большие дирижаблеобразные зразы: снаружи картофель, внутри мясная начинка.
  — британская компания-издатель компьютерных игр.